La bataille de Salé peut faire référence à :
 Bataille de Salé (1260)
 Bataille de Salé (1630)
 Siège de Salé (1660-1664)